

Geografia

Austria 
 Wies – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Deutschlandsberg

Niemcy 
 Wies – dzielnica Waldbröl
 Wies – dzielnica gminy Kleines Wiesental w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Lörrach
 Kościół pielgrzymkowy w Wies (gmina Steingaden)

Zobacz też 
 Wieś